Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1959 se dispute du 8 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Sally Moore.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jeanne Arth et Darlene Hard.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1959
Beckenham